Митрополи́т Анфи́м Алексу́дис (; ) — епископ Константинпольской православной церкви, митрополит Амассийский (1887—1909).

Биография 
Родился в 1824 году в Мадитосе в Восточной Фракии. При поддержке епископа Клаудиопольского Пантелеимона, который также был родом из Мадито, отправился в Стамбуле в 1845 году и поступил в Великую школу нации на Фанаре. Затем служил в качестве секретаря митрополита Эфесского Анфима (Куталианоса). Был образован, знал итальянский язык и латынь.

25 декабря 1847 года патриархом Константинопольским Анфимом VI был хиротонисан во диакона. 5 октября 1854 года был назначен вторым патриаршим диаконом.

27 февраля 1855 года состоялась его архиерейская хиротония и возведение в достоинство митрополита Бератского.

22 июля 1887 избран был единогласно избран митрополитом Амассийским. На эту кафедру кроме него претендовали митрополит Рашско-Призренский Мелетий (Спандонидис) и митрополит Драмский Герман (Михаилидис).

31 января 1908 года уволен на покой. Скончался 11 февраля 1909 года в Константинополе.

Примечания 

Выпускники Великой школы нации
Митрополиты Константинопольской православной церкви